Negro Island ist der Name folgender Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Negro Island (Delaware)
 Negro Island (Citrus County, Florida)
 Negro Island (Hillsborough County, Florida)
 Negro Island (Jenkins County, Georgia)
 Negro Island (Long County, Georgia)
 Negro Island (Louisiana)
 Negro Island (Hancock County, Maine)
 Negro Island (Lincoln County, Maine)
 Negro Island (York County, Maine)
 Negro Island (Maryland)
 Negro Island (Tennessee)
 Negro Island (Wisconsin)

Siehe auch:
 Negros, Insel der Visayas-Inseln, Philippinen